Honky Château — п'ятий альбом співака Елтона Джона, випущений в 1972 році. У 2003 році журнал Rolling Stone розташував альбом на 357 рядку Списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Хіт-паради
Альбом

Сингли

Посилання 

Альбоми Елтона Джона
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми